Goltdammer ist der Familienname folgender Personen: 

 Eduard Goltdammer (1842–1891), deutscher Arzt 
 Theodor Goltdammer (1801–1872), deutscher Justizjurist, zuletzt Richter am Preußischen Obertribunal
Zélie Goltdammer-Dupont (1874–1949), französische Malerin 

Siehe auch:
 Goltdammer’s Archiv für Strafrecht